Xing može značiti:

 kinesko prezime 邢 Xing (prezime). 
 kineski glagol (行 ［行］ xíng) = funkcijonira.
 engleska kratica za "Crossing"
XING je internetska društvena mreža za privatne i poslovne kontakte
 Qiao Xing Universal Telephone Inc. (NASDAQ: XING) tvrtka